Бараниха — назва окремих населених пунктів.

— хутір, Гродненська область, Щучинський район

Бараниха — селище, Архангельська область, Верхньотоємський район
  — сільце, Вологодська область, Вожегодський район
  — сільце, Вологодська область, Сямженський район
  — сільце, Вологодська область, Харовський район
 Бараниха — сільце, Івановська область, 
 Бараниха — сільце, Нижньогородська область, Ветлузький район
 Бараниха — сільце, Нижньогородська область, Воскресенський район
 Бараниха — сільце, Нижньогородська область, Краснобаковський район
  — сільце, Нижньогородська область, Семенівський міський округ
 Бараниха — сільце, Новгородська область, Новгородський район
 Бараниха — сільце, Тверська область, 
  — сільце, Ярославська область, Рибинський район

 Бараниха — колишнє селище міського типу, Чукотський автономний округ, Чаунський район